Salomé (grec Σαλωμη, d'après l'hébreu שלומית Shlomit, à l'exception de la reine Salomé, dont le nom hébraïque était שלומציון Shlomtzion) est un prénom féminin qui vient de l'hébreu שלום, « Shalom », qui signifie « paix ». Il est également utilisé comme nom de famille ou comme toponyme, notamment.

Prénom 
En tant que prénom, Salomé admet pour variante .

Saintes catholiques et orthodoxes 
 Salomé est une des femmes au pied de la croix dans l’Évangile de Marc 15, 40. Certains exégètes l'identifient avec l'épouse de Zébédée et mère des apôtres Jacques et Jean en Matthieu 27, 56. D'autres pensent que c'est une femme différente, une vierge accompagnant Marie de Magdala. Elle est fêtée localement le 22 octobre, et le 3 août pour les églises d'Orient.
 Sainte Salomé mère des Macchabées, épouse de Mattathias et martyre avec ses fils en  Elle est fêtée avec ses fils le .

Autres personnages historiques 

 Salomé Alexandra (-), épouse d'Aristobule  puis d'Alexandre Jannée
 Salomé, fille d'Antipater et sœur d'
 Salomé, fille d'Hérodiade et belle-fille d'Hérode Antipas
 Salomé, autre nom de Salomas, troisième époux de sainte Anne

Personnalités portant ce prénom 
 Salomé, chanteuse espagnole qui a remporté le Concours Eurovision de la chanson en 1969
 Salomé de Bahia, chanteuse brésilienne
 Salomé Lelouch, comédienne, metteuse en scène et productrice de théâtre française
 Salomé Richard, actrice, réalisatrice et scénariste belge
 Salomé Saqué, journaliste française
 Salomé Stévenin, actrice et réalisatrice française

Nom de famille 

 Jacques Salomé, écrivain ;
 Jean-Paul Salomé, cinéaste ;
 Louise von Salomé, devenue célèbre sous le nom de Lou Andreas-Salomé (mariage avec Friedrich Andreas), écrivaine russe de langue allemande, amie de Sigmund Freud, amie successivement de Friedrich Nietzsche, de Paul Rée, de Rainer Maria Rilke et de Victor Tausk ;
 Salomé (1954- ), pseudonyme de Wolfgang Ludwig Cihlarz, artiste allemand.

Œuvres

En littérature 
 Salomé : une tragédie en français d'Oscar Wilde
 Salomé : un poème d'Apollinaire du recueil Alcools
Une sorcière viendra au monde : Dans cette nouvelle de Conan, rédigé par Robert E. Howard la sorcière se nomme Salomé.

En bande dessinée 
 Salomé, par Éric Prungnaud (scénario) et Giuseppe Palumbo (dessin) (2005-2006)

En musique 
 Salomé : un opéra de Richard Strauss
 Salome : titre sous lequel l'opéra Hérodiade de Jules Massenet fut joué pour la première fois au Covent Garden en 1904 ;
 Salomé : une œuvre pour piano et pour orchestre de Mel Bonis
 Salomé : une chanson de l'album À plus tard crocodile du groupe Louise Attaque
 Salomé : une chanson (1973) de Cheo Feliciano sur l'album With A Little Help From My Friend (1973)
 Salomé : une chanson de l'album Les Enfants des ténèbres et les Anges de la rue de Jean-Patrick Capdevielle
 Salomé : une chanson de l'album Grace/Wastelands de Pete Doherty
 Salomé : une chanson du groupe U2
 Salomé : une chanson de l'album Solo de Bernard Lavilliers
 Salomé : une musique de ballet de Jean Prodomidès (1968)
 Salomé : une chanson du chanteur portoricain Chayanne
 House of Salome : une chanson de l'album Catch as catch can de Kim Wilde
  Salomé : une chanson du groupe Indochine, comprise dans les bonus de l'album Black City Parade sorti le 
 Salomé: The Seventh Veil : un album du groupe Xandria
 La Tragédie de Salomé, une œuvre de Florent Schmitt
 Lettre à Salomé, une chanson du rappeur Georgio
 Salome : premier album du groupe Marriages sorti en 2015
 Salomé :  une chanson de l'album "20 chansons optimistes pour en finir avec le futur" du groupe Ludwig von 88, 2019.

En peinture 
 Salomé, une peinture orientaliste exécutée vers 1870 par l'artiste français Henri Regnault ;
 Salomé, œuvre du Titien datant de 1515 environ et conservée à la galerie Doria-Pamphilj de Rome ;
 Salomé, plusieurs œuvres du peintre symboliste Gustave Moreau prenant pour thème la Salomé biblique, fille d'Hérodiade.

Au cinéma 
 Salomé : un film de Ugo Falena de 1910 avec Vittoria Lepanto (Salomé)
 Salomé : un film de J. Gordon Edwards de 1918 avec Theda Bara (Salomé)
 Salomé : un film de Charles Bryant de 1923 avec Alla Nazimova (Salomé)
 Salomé : un film de William Dieterle de 1953 avec Rita Hayworth (Salomé)
 Salomé : un film de Carmelo Bene de 1972 avec Donyale Luna (Salomé)
 Salomé : un film de Claude d'Anna de 1986 avec Jo Champa (Salomé)
 Salomé : un film de Carlos Saura de 2002 avec Aída Gómez (Salomé)
 Salomé : un film de Al Pacino de 2013 avec Jessica Chastain (Salomé)
 Lou Andreas-Salomé

À la télévision 
 Salomé : un téléfilm français réalisé par Pierre Koralnik, diffusé en 1969
  : une telenovela brésilienne diffusée en 1991
  : une telenovela mexicaine diffusée en 2001 et 2002

Toponymes 

 Salomé est une ville française du département du Nord.
 Salome, village du comté de La Paz, Arizona, États-Unis
 Sainte-Marie-Salomé est une municipalité du Québec, au Canada.

Autres 

 Une salomé est une chaussure fermée, décolletée, et comportant une ou plusieurs lanières qui retiennent le pied et passent dans un tirant perpendiculaire et central venant de l'empeigne.
 (562) Salomé est un astéroïde de la ceinture principale.
 Salome TMF est un outil de gestion de tests open source, développé par France Telecom R&D.
SALOME est aussi un logiciel libre multiplate-forme pour la réalisation d'études industrielles de simulation physique.
 Salomé est une société française de production de films

Notes et références 

Prénom hébraïque
Prénom féminin
Homonymie de prénom
Homonymie de titre